Protula setosa är en ringmaskart som först beskrevs av Bush 1910.  Protula setosa ingår i släktet Protula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
setosa